Skoki Akrobatyczne Kobiet na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Dowolnym 2013 odbyły się 7 marca w Voss na trasie  Aerialsbakken. Mistrzostwa świata sprzed dwóch lat nie obroniła Chinka Cheng Shuang, która nie brała udziału w tych mistrzostwach. Nową mistrzybią saita została jej rodaczka Xu Mengtao, srebrny medal wyskakała reprezentantka Rosji Wieronika Korsunowa. Zaś brązowy krążek mistrzostw świata powędrował do zawodniczki z Australii Danielli Scott.

Wyniki

Kwalifikacje

Finał

Bibliografia 

 Wyniki kwalifikacji
 Wyniki końcowe

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym 2013